Ahrensfelde bezeichnet:

 eine Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg, siehe: Ahrensfelde
 einen Teil von Berlin-Marzahn, der nur im Volksmund noch Ahrensfelde genannt wird, siehe: Berlin-Ahrensfelde
 einen Ortsteil der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen
 einen Stadtteil von Ahrensburg im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Westerau im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein, siehe Westerau#Ahrensfelde
Siehe auch:
 Arensfeld
 Arnsfeld